New Haven ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 New Haven (Alabama), Ort im Madison County, Alabama
 New Haven (Colorado), Ort im Logan County, Colorado
 New Haven (Connecticut), Stadt im New Haven County, Connecticut
 New Haven (Illinois), Dorf im Gallatin County, Illinois
 New Haven (Indiana), Stadt im Allen County, Indiana
 New Haven (Iowa), Gemeindefreies Gebiet im Mitchell County, Iowa
 New Haven (Kentucky), Stadt im Nelson County, Kentucky
 New Haven (Michigan), Ort im Macom County, Michigan
 New Haven (Missouri), Stadt im Franklin County, Missouri
 New Haven (New York), Ort im Oswego County, New York
 New Haven (North Carolina), Ort im Alleghany County, North Carolina
 New Haven (Ohio), Gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Huron County, Ohio
 New Haven (Tennessee), Ort im Scott County, Tennessee
 New Haven (Vermont), Town im Addison County, Vermont
 New Haven (West Virginia)
 New Haven (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin
 New Haven (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 New Haven (Wyoming)
 New Haven Center (Michigan)
 New Haven Mills (Vermont)

in Nigeria:
 New Haven (Nigeria)

Sonstiges:
 Kurzbezeichnung der New York, New Haven and Hartford Railroad
 USS New Haven (CL-109), ein Kreuzer der US-Marine
 USS Belleau Wood (CVL-24), ein Flugzeugträger der US-Marine, Baubeginn unter dem Namen New Haven

Siehe auch:
 Kap New Haven
 New Haven Township
 Newhaven